Sistema de gerenciamento de transporte - em inglês transportation management system, sigla TMS, software para melhoria da qualidade e produtividade de todo o processo de distribuição;
 Texas Motor Speedway - autódromo localizado em Forth Worth, Texas, Estados Unidos